Le patronyme N'Gog est porté par :
 David N'Gog (né en 1989), un footballeur français ;
 Yannick N'Gog (né en 1982), un joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Ngog